Kallós ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kallós (1866–1950), ungarischer Bildhauer
 Paul Kallós (1902–1988), schwedischer Mediziner